Lillkyrka kyrka kan syfta på.

Lillkyrka kyrka, Uppland – en kyrkobyggnad i Lillkyrka församling sedan 2006 Boglösa församling, Uppsala stift, Enköpings kommun 
Lillkyrka kyrka, Östergötland – en kyrkobyggnad i Lillkyrka församling, Linköpings stift, Linköpings kommun
Lillkyrka kyrka, Närke – en kyrkobyggnad i Lillkyrka församling, Strängnäs stift, Örebro kommun